Жан II де Монморанси (; ок. 1401 — 6 июля 1477) — сеньор де Монморанси, д'Экуан, де Дамвиль, де Конфлан-Сент-Онорин, де Витри-ан-Бри, де Ла Тур де Шомон, де Таверни, де Сен-Лё, камергер и советник Карла VII и Людовика XI, первый барон и великий камергер Франции.

Сын Жака де Монморанси и Филиппоты де Мелён.

Наследовал отцу в 12 лет, и поначалу управлял своими владениями под опекой матери.

После подписания 2 мая 1420 договора в Труа оставил свои земли на милость англичан и бургундцев, и ушел к дофину за Луару. В 1422 женился на Жанне де Фоссё, унаследовавшей сеньории Фоссё, Нивель и другие владения в Нидерландах.

В 1425 король вознаградил его за верность должностью великого камергера Франции, но через два года передал её своему фавориту Жоржу де Ла Тремую. 6 июля 1429 участвовал в коронации Карла VII в Реймсе. После этого Генрих VI конфисковал его земли в Иль-де-Франсе, Бри и Нормандии, и жалованными грамотами, данными 10 сентября 1429 в Верноне, передал их Жану де Люксембургу, бастарду де Сен-Полю.

В конце августа того же года Жан де Монморанси участвовал в попытке Жанны д'Арк захватить Париж, отличился в сражении за проход к воротам Сент-Оноре, продолжавшемся в течение целого дня, и закончившемся победой французов, и был произведен в рыцари прямо на поле боя. Из-за недостатка припасов осада столицы закончилась неудачей.

В кампанию 1430 года французы добились некоторых успехов в Парижском бассейне, и в апреле барон вернул себе сеньорию Монморанси.

В 1437 сопровождал короля в походе, завершившемся взятием Монтеро и Понтуаза. В последующие годы новые успехи французских войск позволили Монморанси вернуть себе остальные владения.

В конце войны барон, овдовевший в 1431 году, женился во второй раз на Маргарите д'Оржемон. Сыновья от первого брака вступили в конфликт с мачехой, а затем и с отцом, вставшим на её сторону. Во время войны Лиги Общественного блага, в которой барон поддержал короля, его сыновья выступили на стороне мятежников. Разгневанный Жан лишил их наследства и актом, данным 24 июля 1463 в Охотничьем замке, расположенном в самом сердце леса Монморанси, завещал все свои земли сыну от второго брака. Людовик XI утвердил эту донацию 28 октября 1472. Жану и Луи остались земли, унаследованные от матери.

Вскоре король, недовольный могуществом Монморанси, нашел способ его унизить. Людовик запретил охоту всем своим подданным без различия сословий, но барон, будучи страстным охотником, игнорировал этот запрет. Однажды король заехал к нему на обед, а после угощения приказал собрать все охотничье снаряжение Монморанси и сжечь в его присутствии. Барону пришлось проглотить оскорбление.

Семья 

1-я жена (29.01.1422): Жанна де Фоссё, дама де Нивель (ум. 2.09.1431), дочь Жана III де Фоссё, сеньора де Нивеля, и Жанны де Прёр

Дети:

 Жан де Монморанси (1422 — 26.06.1477), сеньор де Нивель. Жена (до 1455): Гудула Вилен
 Луи I де Монморанси (ум. 1.10.1490), сеньор де Фоссё. Жена (ок. 1450): Маргарита де Вастин (Ваттин) (ум. 28.02.1490), дочь Жана де Ваттина и Маргариты д'Обершикур

2-я жена (до 1454): Маргарита д'Оржемон (ум. 1484/1488), дочь Пьера II д'Оржемона, сеньора де Шантийи, и Жаклин Пенель, вдова Гийома Брулара

 Гийом де Монморанси (1454 — 24.05.1531), барон де Монморанси. Жена (17.07.1484): Анна Пот, графиня де Сен-Поль (ум. 24.02.1510), дочь графа Ги де Сен-Поля и Мари де Вилье де Л'Иль-Адан
 Филиппа де Монморанси (ум. 21.11.1516), дама де Витри-ан-Бри. Муж 1) (21.03.1465): Шарль де Мелён, барон де Ланда (ум. 1468); 2) (15.06.1472): Гийом Гуфье, барон де Роанне (ум. 1495)
 Маргарита де Монморанси (ум. 29.09.1498), дама де Конфлан. Муж (26.06.1471): Никола д'Англюр (ок. 1440—1516), барон де Бурлемон

Литература 

 , pp. 229–239 
 , pp. 31–33 

Дом де Монморанси
Деятели Столетней войны
Великие камергеры Франции